Береговая авиация военно-морского флота —   группа родов морской авиации (авиации военно-морских сил государства), базирующаяся только на стационарных сухопутных аэродромах, и не предназначена для полётов с палубы корабля, хотя работающая исключительно в интересах ВМФ и подчинена ВМФ. К такой авиации однозначно относятся тяжёлые самолёты, бомбардировщики, ракетоносцы, транспортные и т.п. 

Береговая авиация включает:

 Самолёты: бомбардировщики, ракетоносцы, штурмовики, истребители, противолодочные, разведывательные, дальнего радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной борьбы, заправщики, самолёты-ретрансляторы и другие;
 Вертолёты;
 БПЛА.

История

Современное состояние

В СССР /РФ 
Подавляющее большинство военных аэродромов (авиабаз) ВМФ СССР и РФ относятся именно к береговой авиации флота, причём совсем не обязательно аэродром расположен возле береговой черты: на практике он может быть где угодно, за сотни и даже тысячи километров от ближайшего моря (как пример — Остафьево).

Примечание: Все летательные аппараты палубной авиации ВМФ также постоянно базируются на стационарных береговых аэродромах, но при выполнении задач в интересах флота на авианесущем корабле формируется авиационная группа, боевая часть-6 (БЧ-6).

В зарубежных ВМС

Примечания 

Военно-морской флот СССР
Военно-морская авиация
Авиация ВМФ СССР